B-36 Peacemaker – amerykański samolot bombowy
 B-36 – radziecki okręt podwodny projektu 641 (NATO: Foxtrot)